Nyoni peut faire référence à : 
 Rungano Nyoni (née en 1982), réalisatrice, scénariste et actrice zambienne.
 Sithembiso Nyoni, femme politique zimbabwéenne.
 Vuzamuzi Nyoni (né en 1984), footballeur zimbabwéen.